Краснооктябрьский сельский округ

Адыгея 

 Краснооктябрьский сельский округ Майкопского района (до 2004 года)

Белгородская область 

 Краснооктябрьский сельский округ Белгородского района (до 2008 года)

Владимирская область 

 Краснооктябрьский сельский округ Гусь-Хрустального района
 Краснооктябрьский сельский округ Ковровского района

Московская область 

 Краснооктябрьский сельский округ Рузского района (1996—2008)

Омская область 

 Краснооктябрьский сельский округ Черлакского района

Рязанская область 

 Краснооктябрьский сельский округ Клепиковского района

Смоленская область 

 Краснооктябрьский сельский округ Шумячского района

Ярославская область 

 Краснооктябрьский сельский округ Борисоглебского района